Przełęcz Długa – przełęcz w Beskidzie Sądeckim
 Przełęcz Długa – przełęcz w Gorcach